Термин Неутрализација има више значења.

 Неутрализација (хемија), хемијска реакција којом база и киселина формирају со
 Неутрализација (имунологија), неутрализација патогена 
 Неутрализација (социологија)
 Неутрализација (лингвистика), елиминација појединих особених карактеристика фонема
 Неутрализација (психологија)